Les Dix Jours impossibles est le neuvième et dernier roman de la série Les Évadés du temps écrite par Philippe Ébly. Ce roman est paru pour la première fois en 1988 chez Hachette dans la collection Bibliothèque verte.

Résumé 
Aller voir ce qui se passait à l'époque des Trois Mousquetaires était certes intéressant mais Thierry devait avoir une idée bien précise derrière la tête...
Aucun d'entre eux néanmoins ne se doutait encore que leur compagnon avait tout simplement décidé de se glisser dans le peau d'un des plus célèbres personnages de l'Histoire de France.

Édition 
 1988 : Hachette,  : Bibliothèque verte, souple. Illustrations de Richard Martens. 156 p. ,

Source 
 Bibliothèque nationale de France

Les Évadés du temps
Roman de science-fiction de Philippe Ébly
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman belge paru en 1988
1988 en science-fiction
Bibliothèque verte